Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 27 февраля по 5 марта 2017 года в Акюрейри (Исландия) и со 2 по 8 апреля 2017 года в Канныне (Южная Корея).

Итоги

Группа A 
 По итогам турнира в группе A: команда, занявшая первое место, вышла в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2018 года.
   Вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2018.

Группа B 
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2018 года.
   Вышла в группу А второго дивизиона 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная Нидерландов пришла из первого дивизиона, сборная Румынии попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года

Главные судьи

Линейные судьи

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года

Главные судьи

Линейные судьи

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+9).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Второй
Ж*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей